Bargen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Bargen, Schaffhausen, ort och kommun, 
 Bargen, Bern, ort och kommun,